Рики Скэггс () — американский кантри- и блюграсс-музыкант, автор-исполнитель, композитор, продюсер. Лауреат многих премий, в том числе «Грэмми», CMA Awards, ACM Awards, IBMA Awards. Член Grand Ole Opry (1982) и посвящен в Зал славы кантри (2018).

Скэггс начинал как блюграсс-музыкант, затем в 1980-х стал одним из родоначальников неотрадиционализма, а в 1996-м вернулся в блюграсс. Выступал и записывался со своим ансамблем Kentucky Thunder. Также он организовал собственную звукозаписывающую компанию «The Skaggs Family Records». Один из самых известных музыкантов стиля блюграсс.

Биография 
 См. также «Ricky Skaggs Biography» в английском разделе.

Дискография 
 См. также «Ricky Skaggs Discography» в английском разделе.

Одиннадцать песен Рики Скэггса возглавляли Hot Country Songs. Кроме того, у певца было 4 альбома № 1 Top Country Albums и рекордные семь лидеров чарта Billboard Bluegrass Albums (запущен в 2002).

Награды и номинации 
 См. также «Ricky Skaggs Awards» в английском разделе.

Grammy Awards 
 1983 Best Country Instrumental Performance: New South (J.D. Crowe, Jerry Douglas, Todd Phillips, Tony Rice, Ricky Skaggs) for Fireball
 1984 Best Country Instrumental Performance: Ricky Skaggs for Wheel Hoss
 1986 Best Country Instrumental Performance (Orchestra, Group or Soloist): Ricky Skaggs for Raisin' The Dickins
 1991 Best Country Vocal Collaboration: Ricky Skaggs, Steve Wariner & Vince Gill for Restless
 1999 Best Bluegrass Album: Ricky Skaggs and Kentucky Thunder for Bluegrass Rules!
 1998 Best Country Collaboration with Vocals: Clint Black, Joe Diffie, Merle Haggard, Emmylou Harris, Alison Krauss, Patty Loveless, Earl Scruggs, Ricky Skaggs, Marty Stuart, Pam Tillis, Randy Travis, Travis Tritt & Dwight Yoakam for Same Old Train
 2000 Best Bluegrass Album: Ricky Skaggs and Kentucky Thunder for Ancient Tones
 2000 Best Southern, Country, or Bluegrass Gospel Album: Ricky Skaggs and Kentucky Thunder for Soldier Of The Cross
 2003 Best Country Performance By A Duo or Group With Vocal: Ricky Skaggs and Kentucky Thunder for A Simple Life
 2004 Best Bluegrass Album: Ricky Skaggs and Kentucky Thunder for Brand New Strings
 2006 Best Bluegrass Album: Ricky Skaggs and Kentucky Thunder for Instrumentals
 2006 Best Musical Album For Children, «Songs From The Neighborhood, The Music Of Mr. Rogers»
 2008 Best Southern, Country, or Bluegrass Gospel Album: Ricky Skaggs and The Whites for Salt Of The Earth
 2009 Best Bluegrass Album Honoring The Fathers Of Bluegrass 1946 & 47

CMA (Country Music Association) Awards 
 1982 Male Vocalist of the Year: Ricky Skaggs
 1982 Horizon Award: Ricky Skaggs
 1983 Instrumental Group of the Year: Ricky Skaggs Band
 1984 Instrumental Group of the Year: Ricky Skaggs Band
 1985 Entertainer of the Year: Ricky Skaggs
 1985 Instrumental Group of the Year: Ricky Skaggs Band
 1987 Vocal Duo of the Year: Ricky Skaggs & Sharon White
 1991 Vocal Event of the Year (with Mark O’Connor & New Nashville Cats)

ACM (Academy of Country Music) Awards 
 1981 Top New Male Vocalist of the Year: Ricky Skaggs
 1982 Band of the Year — Touring: Ricky Skaggs Band
 1983 Band of the Year — Touring: Ricky Skaggs Band
 1984 Band of the Year — Touring: Ricky Skaggs Band
 1984 Specialty Instrument: Ricky Skaggs (Mandolin)
 1985 Band of the Year — Touring: Ricky Skaggs Band
 1986 Band of the Year — Touring: Ricky Skaggs Band
 1987 Specialty Instrument: Ricky Skaggs

IBMA (International Bluegrass Music Association) Awards 
 1998 Instrumental Group Of The Year: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder
 1998 Album Of The Year: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder for Bluegrass Rules!
 1999 Instrumental Group Of The Year: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder
 2000 Instrumental Group Of The Year: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder
 2000 Instrumental Album Of The Year: David Grisman, Ronnie McCoury, Sam Bush, Frank Wakefield, Bobby Osborne, Jesse McReynolds, Ricky Skaggs & Buck White for Bluegrass Mandolin Extravaganza
 2000 Recorded Event Of The Year: David Grisman, Ronnie McCoury, Frank Wakefield, Sam Bush, Bobby Osborne, Jesse McReynolds, Ricky Skaggs & Buck White for Bluegrass Mandolin Extravaganza
 2002 Instrumental Group Of The Year: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder
 2003 Instrumental Group Of The Year: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder
 2004 Instrumental Group Of The Year: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder
 2005 Instrumental Group Of The Year: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder
 2006 Instrumental Group Of The Year: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder
 2008 Recorded Event of the Year: Everett Lilly & Everybody and Their Brother; Featuring Everett Lilly, Bea Lilly, Charles Lilly, Daniel Lilly, Mark Lilly, Marty Stuart, Rhonda Vincent, Billy Walker, Ronnie McCoury, Rob McCoury, David Ball, Charlie Cushman, Larry Stephenson, Joe Spivey, Eddie Stubbs, Jason Carter, Dickey Lee, Freddy Weller, Mike Bub, Rad Lewis, Andy May, Darrin Vincent, Marcia Campbell, Clay Rigdon, Eric Blankenship and Bill Wolfenbarger (artists); Charles Lilly & Bill Wolfenbarger (producers); Swift River Music
 2012 Gospel Recorded Performance of the Year: «Singing as We Rise», Gibson Brothers вместе с Ricky Skaggs

Примечания

Ссылки 
 1997 Interview with Ricky Skaggs 
  вместе с Flatt & Scruggs на шоу  Martha White Show
 Ricky Skaggs Biography
 

Кантри-музыканты США
Члены Grand Ole Opry
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Epic Records
Мультиинструменталисты США
Гитаристы США
Члены Зала славы кантри
Блюграсс-музыканты
Лауреаты Country Music Association Awards
Награждённые Национальной медалью США в области искусств